Elitserien i ishockey 1987/1988 spelades 29 september 1987 till 24 mars 1988 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i kvartsfinalerna och semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Djurgårdens IF vann grundserien och fortsättningsserien, men Färjestads BK blev svenska mästare efter seger mot IF Björklöven i SM-finalspelet.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien 
Lag 1–10: Till fortsättningsserienLag 11–12: Till Allsvenskan

Fortsättningsserien 
Lag 1–8: Till slutspel

Seriematcherna

SM-slutspelet 1988

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 
 Djurgårdens IF–AIK 1–2 i matcher
 27 mars 1988: Djurgårdens IF-AIK 5–6 (sd)
 29 mars 1988: AIK-Djurgårdens IF 2–3
 31 mars 1988: Djurgårdens IF-AIK 1–3
 IF Björklöven–HV71 2–0 i matcher
 27 mars 1988: IF Björklöven–HV71 6–3
 29 mars 1988: HV71–IF Björklöven 4–5
 Leksands IF–Färjestads BK 1–2 i matcher
 27 mars 1988: Leksands IF-Färjestads BK 4–3
 29 mars 1988: Färjestads BK-Leksands IF 6–1
 31 mars 1988: Leksands IF-Färjestads BK 1–4
 Södertälje SK–Modo 0–2 i matcher
 27 mars 1988: Södertälje SK-Modo 2–6
 29 mars 1988: Modo-Södertälje SK 4–3 (sd)

Semifinaler 
 IF Björklöven–Modo 2–0 i matcher
 5 april 1988: IF Björklöven–Modo Hockey 3–2 (sd)
 7 april 1988: Modo Hockey–IF Björklöven 3–4 (sd)
 Färjestads BK–AIK 2–0 i matcher
 5 april 1988: Färjestads BK–AIK 4–2
 7 april 1988: AIK–Färjestads BK 2–3

Finaler 
 IF Björklöven–Färjestads BK 1–3 i matcher
 14 april 1988: IF Björklöven–Färjestads BK 6–5 (sd)
 17 april 1988: Färjestads BK–IF Björklöven 6–2
 19 april 1988: IF Björklöven–Färjestads BK 0–3
 21 april 1988: Färjestads BK–IF Björklöven 6–3

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1987/88

Sport i Sverige 1987
Sport i Sverige 1988
Ishockeysäsongen 1987/1988
1987/1988